Terebrantia ist der Name von zwei Gruppen von Insekten innerhalb der
 Hautflügler (Hymenoptera), siehe Legimmen
 Fransenflügler (Thysanoptera), siehe Terebrantia (Fransenflügler)